Гамбургский диалект (верхненемецкий язык)
 Гамбургский диалект (нижненемецкий язык)